Landin kan stå för:

Ronny Landin-priset – pris för arbete mot rasism och främlingsfientlighet, utdelat 1989-1999
Fördraget i Landin – avtal slutet 1250 i Landin, Uckermark, mellan hertigen Barnim I av Pommern och de askaniska markgrevarna Johan I och Otto III av Brandenburg

Geografi 
Le Landin – en kommun i departementet Eure i regionen Normandie i nordvästra Frankrike
Landin, Kotzen – by och kommundel i kommunen Kotzen, Amt Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg, Tyskland
Mark Landin – kommun i Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland
Niederlandin – ort i kommunen Mark Landin
Oberlandin – ort i kommunen Mark Landin

Personer 
Anders Peter Landin (1811–1881), redaktör och förläggare.
Bengt Landin (född 1933), konstnär.
Bengt-Olof Landin (1925–2006), zoolog.
Bo Landin (född 1952), filmproducent, TV-programledare och regissör.
Carl Ludvig Landin (1789–1858), jurist och justitieombudsman.
Gert Landin (1926–2003), radio- och TV-journalist samt programpresentatör.
John Landin (1861–1920), kemist och redaktör.
Karsten Landin (född 1952), TV-sportkommentator.
Luis Ángel Landín (född 1985), mexikansk fotbollsspelare.
Niklas Landin Jacobsen (född 1988), dansk handbollsmålvakt.
Per Landin (1956–2021), författare, journalist och litteraturvetare.
Peter J. Landin (1930–2009), brittisk informatiker.
Ronny Landin (1964–1986), namngivare till Ronny Landin-priset.

Svenska efternamn